Louis Mountbatten (1854-1921), marquis de Milford Haven, comte de Medina et vicomte Alderney
Louis Mountbatten (1900-1979), comte Mountbatten de Birmanie et baron Romsey (fils du précédent)
Maison de Battenberg